Ketu kan syfta på följande platser:

Benin 

 Kétou, kommun, Plateau,

Ghana 

 Ketu North District, distrikt, Voltaregionen, 
 Ketu South District, distrikt, Voltaregionen, 

Robotskapade Ghanaförgreningar